

Клиновка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Клиновка — село, Ковилкінський район, Мордовія

Див. також 
 Клинівка